Камилло Руини (; род. 19 февраля 1931, в Сассуоло, Модена, королевство Италия) — итальянский кардинал. Титулярный епископ Непте и вспомогательный епископ Реджо-нель-Эмилии в 1983—1991. Генеральный викарий Рима и архипресвитер Базилики св. Иоанна Латеранского (), кафедральной церкви римского диоцеза с 1 июля 1991 по 27 июня 2008. Председатель Итальянской епископской конференции с 1991 по 2007. Кардинал-священник с титулом церкви Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура с 28 июня 1991.

Очень активен в средствах массовой информации, один из кардиналов, наиболее часто выступающих на итальянском телевидении, в газетах и журналах.

Образование и начало карьеры 
Изучив философию и богословие в Риме, в Папском Григорианском университете, он получил лиценциат в этих дисциплинах.

Был посвящён в священники 8 декабря 1954 года. В 1957 году возвратился Реджо-нель-Эмилию и преподавал философию в епархиальной семинарии до 1968 года. С 1958 года по 1966 год служил капелланом в Католическом университете дипломированных специалистов и с 1966 года по 1970 год служил в качестве делегата «Католического действия» (итальянская католическая ассоциация).

Среди учёных постов Руини была должность преподавателя догматического богословия (1968—1986 годы) в межепархиальной теологической семинарии Модены-Реджо-нель-Эмилии, где он был также директором школы с 1968 года по 1977 год.

Епископ 
В мае 1983 года назначен вспомогательным епископом Реджо-нель-Эмилии и Густаллы, рукоположен в сан 29 июня 1983 года Джилберто Барони, епископом Реджо-нель-Эмилии. Как вице-председатель подготовительного комитета, он внёс существенный вклад в реализацию церковного соглашения Лорето (1985 год), которое стало ориентиром в диалоге между Церковью и итальянским обществом после ран, нанесённых этому диалогу в 1960-е годы и 1970-е годы.

28 июня 1986 года Иоанн Павел II назвал его генеральным секретарём Итальянской епископской конференции. С 1988 года был советником Конгрегации по делам епископов. В январе 1991 года Руини был назначен вспомогательным епископом и про-генеральным викарияем Рима. В марте 1991 года стал председателем Итальянской епископской конференции. Назначен генеральным викарием Его Святейшества в римской епархии, архипресвитером кафедральной Базилики св. Иоанна Латеранского и великим канцлером Папского Латеранского университета 1 июля 1991 года.

Кардинал 

Был возведён в кардиналы-священники с титулом церкви Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура на консистории 28 июня 1991 года.

Членство в дикастериях Римской курии:
 Конгрегация по делам епископов;
 Папский совет по делам мирян;
 Администрация церковного имущества Святого Престола;
 Совет кардиналов по изучению организационных и экономических дел Святого Престола.

Руини был одним из кардиналов-выборщиков, которые участвовали в 2005 году в папском Конклаве, который выбрал папой римским Бенедикта XVI. Руини был одним из папабилей и получил голоса при первом голосовании.

14 февраля 2006 года был подтверждён в качестве председателя Итальянской епископской конференции папой римским Бенедиктом XVI.

7 февраля 2007 года папа римский Бенедикт XVI принял отставку кардинала Руини с поста председателя епископской конференции Италии. Его преемником стал Анджело Баньяско — архиепископ Генуи.

27 июня 2008 года папа римский Бенедикт XVI принял представленную отставку кардинала Руини, по достижении того преклонного возраста, с поста генерального викария Его Святейшества Рима и архипресвитера Папской Латеранской базилики. Папа римский назвал преемником Руини кардинала Агостино Валлини, до сих пор бывшего префектом Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры.

Кардинал Руини пробыл на посту кардинала-викария Рима семнадцать с лишнем лет.

19 февраля 2011 года кардиналу Руини исполнилось 80 лет и он потерял право на участие в Конклавах.

Политические взгляды 
Кардинал Камилло Руини считается «консервативным» католиком, близким к позициям Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, хотя множество людей и рассматривает их взгляды как «прогрессивные». Был самым сильным голосом церкви против референдума весны 2005 по отмене части ограничительных законов Италии по искусственному оплодотворению.

Время от времени некоторые «прогрессисты» называют Руини насмешливым прозвищем «кардинал Ровини», то есть «кардинал Руины» за его принципиальную позицию в области морали и вмешательство в связи с этим во внутренние дела других стран, что иногда рассматривается как вред репутации Католической церкви. Другие же приветствуют его замечания и рассматривают это как признак жизнеспособности Церкви и её вселенского характера.

Кардинал Руини — один из наиболее влиятельных кардиналов при папском дворе Бенедикта XVI наряду с кардиналами Содано, Левадой, Шёнборном.

Награды 
 Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (13 июня 2005 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте vatican.va
 Биография на сайте catholic-hierarchy.org
 Информация на сайте cardinalrating.com

Кардиналы Италии
Кардиналы Иоанна Павла II
Капелланы
Генеральные викарии Рима